Дубров Олександр Петрович (; *1931 р.) — російський біофізик, професор, доктор біологічних наук.

Працював у НДІ нетрадиційних методів лікування, Інституті рефлексотерапії, Бібліотеці з природничих наук РАН. Спочатку спеціалізувався в галузі фізіології рослин, вивчав вплив світла і геомагнітного випромінювання на вищі рослини. З 1980-х рр. все більше займався дослідженнями, теми яких виходять за межі офіційної науки, — зокрема, питаннями парапсихології, біоритмів тощо.

Автор численних публікацій та співавтор спільно з В. Н. Пушкіним книги з парапсихології «Парапсихологія і сучасне природознавство» (м. Москва, СП «Совамінко», 1989 р.).

Бібліографія

Посилання 
 Книги на Озоне  
 Журнал «Дельфис» — автор — Дубров Александр Петрович  

Доктори біологічних наук Росії
Російські біофізики
Автори неакадемічних досліджень
Парапсихологи